Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1998/99, waarin de club voor de tweede keer op rij kampioen werd.

Transfers
Louis van Gaal nam in zijn tweede seizoen in Barcelona afscheid van assistent Carles Rexach. In zijn plaats werd gewezen Barcelona-verdediger Ronald Koeman aan de technische staf toegevoegd.

Ook de selectie van Barcelona kleurde in de zomer van 1997 oranje. Met Phillip Cocu, Patrick Kluivert en Boudewijn Zenden bracht Van Gaal het aantal Nederlanders in de A-kern naar zes. In de winterperiode verhuisden ook Ronald en Frank de Boer naar Camp Nou. De Portugese doelman Vitor Baía keerde tijdens de wintermaanden terug naar FC Porto.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1998-1999 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Nike

Transfers

Zomer

Winter

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Supercopa

Wedstrijden

Copa del Rey

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

Klassement Groep D

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

1998
Barcelona